Вя́лимяки () — финский топоним и фамилия.

 Вялимяки, Линда (род. 1990) — финская хоккеистка.
 Вялимяки, Теро (род. 1982) — финский борец.

 Вялимяки — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия.
 Вялимяки — остановочный пункт в Питкярантском районе Республики Карелия.